Топкинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Бурятия 
 Топкинское сельское поселение — входит в Бичурский район

Кемеровская область
 Топкинское сельское поселение — входит в Топкинский район